Franz Heigl ist der Name folgender Personen:

* Franz Heigl (Sänger) (1901–??), österreichischer Unterhaltungskünstler, Schauspieler und Sänger
 Franz Heigl (Psychoanalytiker) (1920–2001), deutscher Psychoanalytiker